Traunstein (Duitsland), een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Landkreis Traunstein in Duitsland waar bovenstaande stad de hoofdplaats van is
 Bad Traunstein, een gemeente in Neder-Oostenrijk
 Traunstein (Opper-Oostenrijk), een plaats in de gemeente Gmunden in Opper-Oostenrijk